Кирляй — деревня в Ковылкинском районе Мордовии России. Входит в состав Рыбкинского сельского поселения.

Расположена на севере района, возле лесного массива, в 85-90 км к западу от Саранска.

Высота над уровнем моря — 158 м.

Деревня доступна по просёлочным дорогам.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 8 чел.

Примечания 

Населённые пункты Ковылкинского района